Калаф (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 9,22 км². Население — 3611 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Суаль (Франция, с 28 апреля 2007)

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 
 Información del
 
 
 

Муниципалитеты Барселоны